Гриців Віталій Ігорович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гриців Володимир Іванович (1976—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Гриців — селище міського типу в Шепетівському районі Хмельницької області.